American Roots Music или при сохранении контекста просто roots music () — музыкальная концепция, категория и ривайвалистская культура, развившаяся в конце 1990-х годов. Охватывает исполнителей и коммерческие записи первой половины XX века в таких жанрах как блюз, кантри, фолк, госпел, блюграсс и ряде других, а также более современных артистов и их работы, сохраняющие верность ранним музыкальным традициям. Категория является метафорой аутентичности, попыткой объяснить эту музыку широкой молодёжной аудитории и одновременно противопоставляет её коммерческим мейнстримовым формам соответствующих жанров. Стала популярной на волне успеха художественного фильма «О, где же ты, Брат?» (2000) Братьев Коэнов и документального сериала American Roots Music (2001). С 2010 года в рамках премии «Грэмми» создана одноимённая область из нескольких номинаций, а в Музыкальном колледже Беркли — отдельный учебный курс.

Описание 
В основе концепта American roots music лежит идея о том, что несколько ранних, прежде разрозненных и локальных американских музыкальных традиций можно объединить в единое наследие и национальный канон. Концепция является попыткой переосмыслить восприятие, маркетинг и потребление такой музыки. Упрощая историю, опуская контексты возникновения жанров и прочие нюансы, сделать музыку понятной неискушенной, но любопытствующей массовой аудитории — прежде всего молодёжной. Вместо деления на многочисленные и понятные лишь знатокам жанры, напротив, объединить эту музыку в единую внежанровую категорию (например, в одной секции магазина или домашней рекорд-коллекции). Как отмечает музыковед Фабиан Холт, сама по себе эта категория по сути является метафорой неизменной со временем аутентичности и перекликается с такими понятиями как «истоки», «наследие» «преемственность» и «общность».

Центром концепта, как правило, считаются кантри, блюз и фолк; жанры, возникшие после 1960 года, а также Tin Pan Alley и джаз обычно в качестве таковых не рассматриваются. В то же время критики Роберт Сантелли и Холли Джордж-Уоррен, наряду с этим относят их к числу зайдеко, техано, каджун, рокабилли и музыку коренных американцев. Музыкальный колледж Беркли в своём учебном курсе также рассматривает образцы первой половины XX века такой музыки как ранний джаз, ранний госпел, олд-тайм, полька, спиричуэлс и вестерн-свинг. Концепт строится вокруг легендарных артистов и записей сделанных ими в этих жанрах многие десятилетия назад, а также их отголосков в более современной музыке. В этом свете категория охватывает две группы исполнителей и музыкальных работ:

 ранние легенды таких жанров и каноничные работы, созданные ими в первой половине XX века (с момента появления коммерческих записей в 1920-е годы и до эпохи рок-н-ролла). Они послужили истоками () для всей последующей коммерческой популярной музыки. Это ранние классики вроде Ледбелли, The Carter Family, Роберта Джонсона, Джимми Роджерса, Вуди Гатри, Вилли Диксона или Мадди Уотерса. Такие артисты в силу своей роли стали частью национального музыкального канона, хотя обычно добивались мимолётного или ограниченного коммерческого успеха (за рядом исключений вроде Уотерса).
 более поздние артисты и работы (после возникновения рока), вдохновленные аутентичным звучанием ранних музыкантов. Продвигая его, они поддерживают связь музыки с истоками, а их деятельность также называют roots revival. Это фолк-рокеры Боб Дилан и Нил Янг, кантри/блюграсс-музыканты Элисон Краусс и Эммилу Харрис, джазовые Ричард Фрайселл и Кассандра Уилсон, а также The Band, Рай Кудер, Джони Митчелл, Бонни Рэйтт, Джей Джей Кейл и прочие. Данная группа более размыта и менее канонична; по аналогии с их легендарными предшественниками, такие артисты как правило не являются «суперзвездами».

Согласно музыковеду Биллу Малоуну, концепция roots music — это попытка альтернативной категоризации музыки и преодоления жанровых ярлыков, унаследованных индустрией ещё с 1920-х годов. При этом сам эпитет roots несёт выраженное противопоставление этой музыки коммерческим мейнстримовым разновидностям, для чего в английском языке могут использоваться конструкции вроде roots country, roots blues, roots rock, roots reggae, roots gospel и тому подобные. В то же время они подчеркивают, что артисты неравнодушны к истории этой музыки и стремятся поддерживать с ней связь. Термин roots music часто употребляется и в контексте таких жанров как альт-кантри и американа, чтобы выделить их приверженность аутентичному звучанию. Вторая, согласно Малоуну, в своём отсутствии чётких жанровых границ берёт историческое начало как раз в идее roots music, что и обеспечивает ей концептуальную силу. Музыковед Бенджамин Файлин в свою очередь заключает, что сам концепт roots music является ретроспективным и характеризует не объективную сущность музыки с точки зрения отражения ей конкретных музыкальных традиций, а лишь феномен её субъективного восприятия слушателем как олицетворяющей те или иные традиции.

Сам термин roots music пришёл из рок-критики. С 1980-х годов он употреблялся как маркетинговый в сфере этнической музыки, в частности, в музыкальных и туристических путеводителях для описания всё той же аутентичности или противопоставления модернизму и глобализации. Активная дискуссия в контексте американской музыки развернулась в конце 1990-х годов, а в начале 2000-х её катализатором стали два фильма. Первый — художественный «О, где же ты, Брат?» (2000) Братьев Коэнов, саундтрек для которого был записали артистами вроде Гиллиан Уэлч, Эммилу Харрис, Элисон Краусс, Ральфа Стэнли и разошёлся тиражом более 7 млн копий, породив массовый интерес к такой музыке. Вторым стал снятый при поддержке Смитсоновского института, Зала славы и музея кантри и Национального фонда искусств документальный сериал American Roots Music (2001). Обе работы объясняли музыкальные традиции США мейнстримовой аудитории — прежде всего рок- и поп-слушателю. С этой же целью термин roots music взяли на вооружение профессионалы масс-медиа. В 2009 году в рамках премии «Грэмми» появилась новая область — American Roots Music, а Музыкальный колледж Беркли запустил отдельный учебный курс с тем же названием.

Музыковед Джефф Тодд Титон отдельно подчеркивает, что категорию roots music следует отделять от народной музыки. Последняя ассоциировалась в сельскими регионами, отражала повседневный быт, проблемы и культуру конкретных общин, представители которых не делили её на жанры, называя обычно просто «наша музыка» и оттачивали свои исполнительские навыки в кругу семьи и соседей. Музыка, лежащая в основе roots-концепта, оформилась в городах, её исполнители являлись частью коммерческой индустрии звукозаписи, с 1920-х годов разносившей локальную музыку по стране, и зачастую уже имели хорошее представление о жанрах и стилях, зарабатывали музыкой на жизнь, осознавая себя частью не конкретной общины, но общих музыкальных традиций США, и были неплохо образованы, особенно к концу XX века. Осознание себя как носителя и распространителя традиций, согласно Титону, — важный элемент идентичности roots-музыкантов.

В этой же связи Файлин поясняет, что топ-менеджеры рекорд-индустрии, продюсеры, фолклористы, радиоведущие и публицисты в первой половине XX века играли роль посредников между народной и популярной культурой. Они не просто находили и продвигали народных музыкантов, но попутно просеивали, трактовали и видоизменяли их музыку. Например, продюсер Ральф Пир старался придать хиллбилли-исполнителю Джимми Роджерсу поп-звучание, а также мотивировал его и других своих подопечных писать собственные песни. Так индустрия и медиа формировали представления слушателя о том, какая музыка является подлинной и составляет настоящие музыкальные традиции США. На самом же деле, считает Файлин, массовая аудитория так никогда и не услышала подлинную народную музыку. Тем не менее, эти ранние артисты и жанры стали для широкой публики символом аутентичности и образовали канон — roots music.

Литература

Примечания 

Музыкальные термины
Музыка США